

Cinema 
 The Price of Fame – film del 1910 prodotto dalla Essanay
 The Price of Fame – film del 1914 diretto da Warwick Buckland
 The Price of Fame – film del 1915 diretto da H.M. Horkheimer
 The Price of Fame – film del 1916 diretto da Charles Brabin

Musica
 The Price of Fame – album del 2006